Kombinace písmen S, M a S může mít více významů:

 short message service – služba krátkých textových zpráva šířených pomocí telefonu (častěji konkrétní zpráva)
 Stranka mladih Slovenije – slovinská politická strana
 sexuální motivační systém a sexuální motivační stav v teorii Jaroslava Madlafouska a Aleše Kolářského navazující na Kurta Freunda; jeho porucha je parafilie
 syndrom Smith Magenis (syndrom Smithové a Magenisové, chybně Smithův-Magenisův syndrom) – genetická porucha
 Sega Master System – herní konzole z 80. let
 skoltská sámština – kód jazyka podle ISO 639-2
 Microsoft Systems Management Server – software firmy Microsoft
 sudden motion sensor – zařízení pro detekci pohybu v noteboocích firmy Apple
 Seiner Majestät Schiff – označení lodí německého a rakouskouherského válečného loďstva
 Sdružení místních samospráv ČR – spolek malých obcí, na rozdíl od Svazu měst a obcí, který je spolkem velkých obcí
 Společnost pro Moravu a Slezsko – kulturně-politické občanské sdružení založené v r. 1968
 sulfid samarinatý - chemická sloučenina
 Státní meliorační správa - bývalá složka české státní správy